Міста Центральноафриканської Республіки — список найбільших населених пунктів держави Центральноафриканська Республіка.
Найбільшою міською агломерацією Центральноафриканської Республіки є Бангі, населення якої на 1 січня 2005 року становило 726 310 осіб. У Бангі з передмістями проживає близько 20 % населення країни. Населення всіх інших міст істотно менше — населення наступного за розміром міста, Бімбо, становить менше 150 тисяч осіб.

Нижче наведено список усіх міст Центральноафриканської республіки, населення яких станом на 1 січня 2005 року становило більше чотирьох тисяч осіб. Враховано лише населення відповідних муніципалітетів, населення передмість не включено.

Джерела

Посилання 
 Division des Statistiques
 World Gazetteer — Міста ЦАР за населенням
 City Population — Міста ЦАР за населенням

Центральноафриканська Республіка